LVD steht für:
 Large Volume Detector, Neutrino-Detektor in Italien, Teil des Supernova-Frühwarnsystems
 Laser-Video-Disk
 Latvijas Valsts Dzelzsceļi, Bezeichnung der lettischen Staatsbahn von 1919 bis 1940
 Lime Village Airport, Flughafen in Lime Village, Alaska, USA nach dem IATA-Code
 Linksventrikuläre Dysfunktion, Bewegungsstörung der linken Herzkammer ein Vorläufer der symptomatischen Herzinsuffizienz
 Low Voltage Differential, Standard in Verbindung mit Ultra-2 SCSI
 Low Voltage Directive, siehe Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie) 
 1. Luftverteidigungsdivision (NVA)
 3. Luftverteidigungsdivision (NVA)  
 Luise-von-Duesberg-Gymnasium, Gymnasium in Kempen
 LVD (Unternehmen), belgisches Maschinenbauunternehmen

Abkürzung